Игнатьев, Александр Михайлович:
 Игнатьев, Александр Михайлович (1879—1936) — русский революционер, советский дипломат и изобретатель.
 Игнатьев, Александр Михайлович (1912—1998) — советский художник и скульптор, автор ряда памятников в Ленинграде.
 Игнатьев, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 11 ноября 1914.